O Livro da Selva — romance de Rudyard Kipling

Filmes 
 The Jungle Book (1967) — o clássico da Disney
 The Jungle Book 2 — sequela do realizador Steve Trenbirth
 The Jungle Book (1994) — do realizador Stephen Sommers
 The Jungle Book (2016) — do realizador Jon Favreau

Animações 
 O Livro da Selva (anime) — produção da Nippon Animation
 O Livro da Selva (desenho animado) — desenho franco-indiano

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de televisão